Polícia Civil do Brasil, denominação das instituições policiais estaduais do Brasil, responsáveis pelo apuramento das infrações penais - exceto as militares - e pelo exercício da polícia judiciária;
Polícia Civil (Portugal), denominação, entre 1867 e 1910, do órgão de polícia extinto de Portugal, que concentrava as funções que, atualmente, se encontram repartidas pela Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Serviço de Informações de Segurança e Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.